Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Paszow – radziecki działacz państwowy
 Minczo Paszow – bułgarski sztangista, olimpijczyk